Ea – miasto i gmina w Kraju Basków (Hiszpania)
 Eä – świat materialny w twórczości J.R.R. Tolkiena
 Ea – asyryjsko-babilońskie imię sumeryjskiego boga mądrości Enkiego
 Ea – dwuznak występujący w języku angielskim
 Electronic Arts – firma zajmująca się wydawaniem gier komputerowych
 European Athletics – europejskie stowarzyszenie skupiające narodowe federacje lekkoatletyczne
 Elastan EA – elastyczne włókno sztuczne